

Wydarzenia 

 Europa
 Bitwa nad rzeką Himerą. Syrakuzańczycy pobili armię Kartaginy.
 Bitwa pod Arginuzami w ramach wojny peloponeskiej. Ateńska flota zwyciężyła flotę spartańską.

Zmarli 
 Eurypides, dramaturg (ur. 480 p.n.e.)
 Kallikratidas, spartański wojskowy (ur. ?)
 Perykles Młodszy, ateński polityk (ur. 445 p.n.e.)
 Sofokles, dramaturg (ur. 496 p.n.e.)